Ла Чона има више значења:

 Ла Чона (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чона (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику